Mesnil kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Mesnil-Saint-Père, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Mesnil-Saint-Nicaise, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Mesnil-Saint-Loup, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Mesnil-Saint-Laurent, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Mesnil-Saint-Georges, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Mesnil-Martinsart, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Mesnil-en-Arrouaise, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,